Barclay Coppoc (1839-1861), abolitionniste américain.
Edwin Coppoc (1835-1859), abolitionniste américain.